Бор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 140 км на південь від Пуатьє, 34 км на південь від Ангулема.

Назва 
У департаменті Шаранта є два муніципалітети з назвою Бор. Для їх розрізнення муніципалітет Бор у кантоні Тюд-е-Лавалетт також неофіційно називають Бор-де-Монморо (), на честь сусіднього муніципалітету Монморо-Сен-Сібар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 265,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта